Johann Rudolph Glauber (1604-1670), een Duits apotheker en scheikundige
 Roy Glauber (1925), een Amerikaans natuurkundige